Chaufour, ancienne commune française, aujourd'hui incorporée dans Exmes, dans l'Orne
 Chaufour-lès-Bonnières, commune française des Yvelines
 Chaufour-Notre-Dame, commune française de la Sarthe

Autre lieu 
 Fosse du Chaufour, ancien charbonnage du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, situé à Anzin

Voir aussi 
 
 Chauffours, commune française de l'Eure-et-Loir

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France